Пархоменко Світлана Германівна і Лариса Савченко були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Пархоменко - з Лейлою Месхі, а Савченко - з Наташою Звєрєвою.

Месхі та Пархоменко у другому колі програли парі Белінда Кордвелл і Діанне ван Ренсбург.

Савяенко і Месхі програли в півфіналі парі Ева Пфафф і Елізабет Смайлі.

Пфафф і Смайлі виграли титул, перемігши у фіналі Кордвелл і Ренсбург з рахунком 6–3, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Pilkington Glass Championships 1988 Doubles Draw

Eastbourne International
Тур WTA 1988